

Лідвуй — присілок, Пайгусовське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Лідвуй — присілок, Усолинське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел